Battaglia di Bassignana del 1745, durante la Guerra di successione austriaca
 Battaglia di Bassignana del 1799, durante le guerre rivoluzionarie francesi